Fazekas József (1930–2012) repülőmérnök
 Fazekas József (1938) operetténekes, nótaénekes
 Fazekas József (1947) romániai magyar földrajz-történelem szakos tanár népművelő
 Fazekas József (?) birkózó
 Fazekas József (1953) szlovákiai magyar műfordító, újságíró, lapszerkesztő
 Fazekas József (1962) kertészmérnök, üzemmérnök
hasonló nevűek
 Fazekas József Tamás (1974) fotográfus, fotóművész